

Населені пункти та їхні частини

 Дембець — село в гміні Шцинава Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Дембець — село в гміні Острувек Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Дембець — село в гміні Курник Познанського повіту Великопольського воєводства
 Дембець — село в гміні Ліп'яни Пижицького повіту Західнопоморського воєводства
 Дембець — частина міста Познань в Великопольському воєводстві
 Дембець — частина села Медини в гміні Лідзбарк-Вармінський Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Дембець — осада в гміні Яновець-Велькопольський Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки